Stanfield (Arizona)
 Stanfield (Carolina del Nord)
 Stanfield (Oregon)
 Clarkson Frederick Stanfield (Sunderland, Gran Bretanya, 1793 - 1867), pintor anglès de temàtica marítima